Сэрата (также Сарата, от , «солёная»):

 Сэрата — река в Молдавии.

Также входит в состав топонимов:
 Старая Сарата — село в Фалештском районе Молдавии.
 Сэрата-Галбенэ — село в Хынчештском районе Молдавии.
 Новая Сарата — село в Фалештском районе Молдавии.
 Сэрата-Рэзешь — село в Леовском районе Молдавии.

См. также 
 Сарата (значения)